Toponímia:
 Dale (Indiana)
 Dale (Pennsilvània)
 Dale City, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia 
 Castle Dale, població dels Estats Units a l'estat de Utah 
 Glen Dale, població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest 
 Glenn Dale, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland 
 Hill 'n Dale, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Pleasant Dale, població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Shady Dale, població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia 
 Wood Dale, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Union Dale, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània 
 Biografies:
 Alexander Dale Oen (Øygarden, Noruega, 1985 - Flagstaff, Estats Units, 2012), nedador noruec 
 Benjamin Dale (Londres, 1885 - 1943), compositor anglès 
 Henry Hallett Dale (Londres, 1875 - Cambridge, 1968), metge anglès guardonat amb el Premi Nobel de Mediciona
 Dick Dale (Boston, 1937 - 2019), guitarrista estatunidenc 
 Dale Begg-Smith (Vancouver, 1985), esquiador australià d'origen canadenc especialitzat en esquí acrobàtic 
 Dale Frail, astrònom 
 Dale Russell (1937), geòleg i paleontòleg canadenc